Heemstra peut faire référence à :

Patronymes  
 Aarnoud van Heemstra (1871–1957), personnalité politique néerlandaise.
 Schelto van Heemstra (1807–1864), personnalité politique hollandaise.
  (1928–2011), photographe et architecte américain.
  (1879-1960), homme politique néerlandais.
 Phillip C. Heemstra, ichtyologiste américain.
  (1842–1920), personnalité politique hollandaise.
 , maison noble des Pays-Bas.
  (1767–1820, personnalité politique néerlandaise.

Divers 
 , taxon et espèce de poissons.
 Xenobalistes punctatus Heemstra, une espèce de Xenobalistes.